Kepler-452 — одиночная звезда (жёлтый карлик) в созвездии Лебедя. Находится на расстоянии 1400 световых лет от Солнца.

Температура поверхности звезды почти такая же, как у Солнца, но диаметр на 11 % больше, поэтому она примерно на 20 % ярче. Масса звезды на 3,7 % больше солнечной. Она относится к спектральному классу G2. Звезда на 1,5 млрд лет старше, чем Солнце, и имеет возраст около 6 миллиардов лет. Она находится на более поздней стадии эволюции, чем наше Солнце, но всё ещё располагается на главной последовательности.

Планетная система 
До апреля 2018 года считалось, что звезда имеет по крайней мере одну подтверждённую экзопланету Kepler-452 b, открытую в июле 2015 года телескопом Кеплер. Это первая планета околоземного размера, обнаруженная в обитаемой зоне похожей на Солнце звезды спектрального класса G2. Однако последующие исследования поставили существование этой планеты под сомнение. Фактически, она была закрыта.

Примечания

Ссылки 
 Kepler-452, Энциклопедия экзопланет

Жёлтые карлики
Планетные системы с одной подтверждённой планетой